Tamura est un nom de famille japonais.

Patronyme 

 Akihide Tamura (1947-), photographe japonais
 Eriko Tamura (1973-), actrice et chanteuse japonaise
 Hibiki Tamura (1987-), pianiste japonais
 Masakazu Tamura (1943-2021), acteur japonais
 Naoya Tamura (1979-), patineur de vitesse sur piste courte japonais.
 Naoya Tamura (1984-), footballeur japonais
 Nobuyoshi Tamura (1933-2010), pratiquant japonais d'Aïkido
 Ryōko Tamura (1975-), judokate japonaise connue sous le nom de Ryōko Tani
 Ryūhei Tamura (1980-), mangaka japonais
 Shigeru Tamura (1909-1987), photographe
 Shigeru Tamura (1949-), illustrateur, mangaka
 Syoko Tamura (1990-), joueuse de volley-ball japonaise
 Takahiro Tamura (1926-2006), acteur japonais 
 Toshiko Tamura (1884-1945), féministe et écrivain japonais
 Yamato Tamura (1979-), patineur artistique japonais
 Tamura Yoshiaki (mort en 1561), daimyo japonais
 Yukari Tamura (1976-), chanteuse et seiyū japonaise
 Yumi Tamura (?), dessinatrice de manga

Toponyme 
 Tamura, municipalité de la préfecture de Fukushima, au Japon.

Autres 
 Le clan Tamura est une lignée de daimyo du Japon.
 Watashitachi no Tamura-kun est un roman japonais de Yuyuko Takemiya.

Toponymie japonaise
Patronyme japonais